Kiimajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kiimajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752312-178831), sjö i Pajala kommun, 
Kiimajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752657-178125), sjö i Pajala kommun,  (25,5 ha)
Kiimajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (6,79 ha)

Finland
 Kiimajärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn